Serpente, termo genérico para cobra
 Cobra (neste sentido, cobra é uma designação coletiva dada erroneamente)
 AH-1 Cobra, um helicóptero militar de fabricação norte-americana
 Cobra (tecnologia), empresa brasileira de tecnologia de computadores
 Grupo COBRA, um movimento artístico de vanguarda europeu
 Stallone Cobra, um filme de 1986 estrelado por Sylvester Stallone
 Zulaiê Cobra, uma jurista e ex-política brasileira
 Cobra (mangá), um mangá escrito e ilustrado por Buichi Terasawa

Automóveis
 Mustang Shelby GT500, conhecido como Shelby Mustang Cobra
 AC Cobra, um automóvel esportivo inglês dos anos 1960

Desambiguação